Ashal'chi Oli (pseudònim d'Akulina Vekshina, 1898 - 1973) fou la primera poetessa udmurt, que començà la seva carrera literària el 1919, però a finals dels anys 1920 deixà la literatura per a dedicar-se a la medicina. Durant la Segona Guerra Mundial fou cirurgiana al front. Des del 1945 fins que es retirà treballà com a oculista a la vila d'Alnashi, on va morir el 1973.

Oli, Ashal'chi
Oli, Ashal'chi
Morts a Rússia
Poetes russos
Escriptors soviètics